А́дам Русла́нович Туха́ев () — украинский шахматист, чемпион и призёр чемпионатов Украины, гроссмейстер (2007).

Биография 
Чеченец. Трижды становился призёром командного чемпионата Украины (в 2007 году — бронзовым, а в 2010 и 2012 годах — серебряным), а также дважды бронзовым призёром (в 2005 и 2010 годах) и дважды чемпионом страны в индивидуальном зачёте (в 2009 и 2012 годах).

27 декабря 2018 года на чемпионате мира по блицу и рапиду, проходившем в Санкт-Петербурге, Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена в рапиде. По ходу партии Карлсен имел преимущество, но не уследил за временем.

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионы Украины по шахматам
Шахматисты XXI века